Натуральне число 152
 152 рік до нашої ери
 152 рік нашої ери